Rostlinná textilní vlákna jsou stěny buněk, které se nacházejí ve stonku nebo v částech listů určitých rostlin.

Buňky sestávají z celulózy, ligninu a dalších látek, jejichž chemické složení a struktura určují charakter vláken, jejich funkčnost a účinnost při použití.

Rozhodující parametry pro technické použití vláken jsou:

 poměr průměru vlákna k tloušťce stěn
 orientace (úhel sklonu) celulózních mikrofibril

Rozdělení vláken podle původu 
Podle částí rostliny, ze které pocházejí, se vlákna zpravidla rozdělují:

Chemické složení 
Chemické složení nejznámějších rostlinných vláken (váhové podíly v %):

Fyzikální vlastnosti 
Fyzikální vlastnosti nejznámějších druhů vláken:

Délka se vztahuje na tzv. technické vlákno (svazek elementárních vláken), tloušťka na jednotlivé elementární vlákno.

Spotřeba rostlinných vláken 
V roce 2009 se rostlinná vlákna s více než 30 miliony tun podílela cca 38 % na celosvětové spotřebě textilních vláken

Reference 

 
Textilní vlákna

en:Fiber crop